Chinchilla kan syfta på följande:
 Chinchillor, ett släkte däggdjur

Geografi

Australien 

 Chinchilla (ort i Australien), Queensland, Western Downs,

Spanien 

 Chinchilla de Monte-Aragón, kommun
 Chinchilla de Monte Aragón, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete,

USA 

 Chinchilla, Pennsylvania, Pennsylvania, Lackawanna County,